Conexiones puede referirse a:

 Conexiones (2020) (en inglés: Connected: The Hidden Science of Everything) serie de televisión estrenada por Netflix en 2020
 Conexiones (1978) (en inglés: Connections) serie de televisión emitida por la BBC en 1978